Die UEFA Youth League 2022/23 ist die neunte Spielzeit des wichtigsten europäischen Wettbewerbs für U19-Vereinsmannschaften im Fußball. Angelehnt an die UEFA Champions League treten in diesem Wettbewerb einerseits die A-Jugend-Mannschaften der Vereine, die in der gleichen Saison für die Gruppenphase der Champions League qualifiziert sind, andererseits die 32 A-Junioren-Meister der stärksten Nationen der UEFA gegeneinander an.

Der Wettbewerb wurde am 6. September 2022 eröffnet, die Austragung des Endspiels ist für den 24. April 2023 vorgesehen.

Modus 
Seit der Youth-League-Saison 2015/16 wird der Wettbewerb üblicherweise jeweils ab September in einem zweigleisigen System ausgetragen, in dem die 32 A-Junioren-Mannschaften der Champions-League-Teilnehmer in einer Gruppenphase 16 Teilnehmer für die anschließende K.O.-Phase ermitteln (Champions-League-Weg) und parallel dazu 32 nationale A-Jugend-Meister im Rahmen des Meisterschaftswegs in zwei Runden acht Teilnehmer ausspielen, die anschließend auf die acht Gruppenzweiten des Champions-League-Wegs treffen. Die acht Sieger aus diesen Partien spielen im Achtelfinale gegen die acht Gruppenersten des Champions-League-Wegs.

U19-Regelung 
Jeder Mannschaftskader darf bis zu 40 Spieler enthalten. Fünf davon dürfen zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember 2003 geboren worden sein, die restlichen 35 Spieler am 1. Januar 2004 oder später. Von den fünf älteren Spielern dürfen darüber hinaus höchstens drei für eine Partie nominiert werden.

Terminplan 
Die UEFA sieht den folgenden Terminplan zum Ablauf des Wettbewerbs vor:

Teilnehmer 
Champions-League-Weg

Meisterschaftsweg

Champions-League-Weg

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Farblegende

Meisterschaftsweg

1. Runde 
Die Hinspiele wurden vom 12. bis zum 21. September, die Rückspiele vom 4. bis zum 12. Oktober 2022 ausgetragen. Die 16 Sieger zogen in die nächste Runde ein.

|}

2. Runde 
Die Hinspiele wurden am 26. Oktober, die Rückspiele am 2. November 2022 ausgetragen. Die acht Sieger zogen in die Play-offs gegen die acht Gruppenzweiten des Champions-League-Wegs ein.

|}

Play-offs 
Am 8. November 2022 wurden die Paarungen ausgelost, am 7. und 8. Februar 2023 ausgetragen. Die acht Sieger zogen ins Achtelfinale gegen die acht Gruppensieger des Champions-League-Wegs ein. 

|}

K.-o.-Phase

Turnierbaum 

E Sieg im Elfmeterschießen

Achtelfinale 
Für das Achtelfinale qualifizierten sich die acht Gruppensieger aus dem UEFA-Champions-League-Weg sowie die acht Sieger der Play-off-Spiele. Die Auslosung der Spielpaarungen fand am 13. Februar 2023 statt, dabei wurden neben dem Achtelfinale auch die Spielpaarungen für das restliche Turnier ausgelost. Heimrecht hatte jeweils die in der Auslosung zuerst gezogene Mannschaft.

Die Spiele wurden am 28. Februar sowie am 1. März 2023 ausgetragen.

|}

Viertelfinale 
Für das Viertelfinale qualifizierten sich die acht Sieger der Achtelfinalspiele. Die Auslosung der Spielpaarungen fand am 13. Februar 2023 statt.

Die Spiele wurden am 14. und 15. März 2023 ausgetragen.

|}

Halbfinale 
Die Spiele werden am 21. April 2023 in Nyon ausgetragen.

|}

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

2022/23
Fußballsaison 2022/23